Regeringen Moltke kan syfta på:

 Regeringen Moltke I - dansk regering 22 mars - 16 november 1848
 Regeringen Moltke II - dansk regering 16 november 1848 - 13 juli 1851
 Regeringen Moltke III - dansk regering 13 juli - 18 oktober 1851
 Regeringen Moltke IV - dansk regering 18 oktober 1851 - 27 januari 1852